Heiliger Berthold oder Sankt Berthold steht für:

 Berthold von Garsten (um 1090–1142), deutscher Benediktiner, Abt von Garsten
 Berthold von Kalabrien  († um 1195), möglicher Gründer der Karmeliten
 Berthold von Regensburg (um 1210–1272), deutscher Prediger